Тулсинго има више значења:

 Општина Тулсинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тулсинго (Тулсинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику